Chevrières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Chevrières (Isère) im Département Isère
 Chevrières (Loire) im Département Loire
 Chevrières (Oise) im Département Oise

Siehe auch:
 Chevrière
 Chevrier (Begriffsklärung)